Borová est un toponyme qui peut désigner :

Borová, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Borová, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Borová, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Voir aussi
 

Homonymie de localités en  Tchéquie